Il y a eu deux guerres en Tchétchénie à la charnière des  :
 la première guerre de Tchétchénie, de 1994 à 1996 ;
 la seconde guerre de Tchétchénie, de 1999 à 2000, avec des combats ponctuels jusqu'en 2009.

D'autres conflits en Tchétchénie sont :
 la guerre du Caucase qui a eu lieu au  avec notamment la résistance de Cheikh Mansour ;
 l' suivie de l'Opération Tchétchévitsa ont eu lieu sous Staline ;
 la guérilla en Ciscaucasie qui se poursuit depuis la fin de la seconde guerre de Tchétchénie en 2000.